Jan Balcar (ur. 2 sierpnia 1979) – czeski skoczek narciarski. Medalista mistrzostw świata juniorów (1994). Jego ojciec Jindřich oraz stryj Jaroslav również byli skoczkami narciarskimi.

W grudniu 1993 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 26. miejsce w Sankt Moritz. 16 stycznia 1994 zadebiutował w konkursie głównym Pucharu Świata, zajmując 50. lokatę w zawodach w Libercu. 27 stycznia tego samego roku zdobył srebrny medal mistrzostw świata juniorów w rywalizacji drużynowej.

W marcu 1996 na skoczni Čerťák ustanowił swój rekord życiowy wynoszący 203 metry. Odległość ta była rekordem skoczni w Harrachovie, pierwszym ponad dwustumetrowym skokiem oddanym na tym obiekcie oraz do marca 2003 rekordem Czech w długości lotu.

W międzynarodowych zawodach rangi FIS po raz ostatni startował w marcu 2000, zajmując 24. i 28. miejsce w konkursach Pucharu Kontynentalnego w Harrachovie.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Balcara na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Czescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1979